Гастер — фамилия:

Известные носители 
 Гастер, Мозес — британский хахам (библеист) румынского происхождения.
 Гастер, Теодор — американский библеист и историк религии британского происхождения, сын Мозеса Гастера.

Примечания